Donez bezeichnet:
 Donez (Isjum), Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Siwerskyj Donez, meist kurz Donez, ein Nebenfluss des Don
 Donez (1886), ein seegehendes Kanonenboot der Kaiserlichen Russischen Marine
 Donez (Smijiw), Siedlung in der ukrainischen Oblast Charkiw, Rajon Smijiw

Donez ist der Familienname folgender Personen:
 Stanislaw Jurjewitsch Donez (russisch Станислав Донец; * 1983), russischer Schwimmer
 Tetjana Donez (* 1980), ukrainische Politikerin

Siehe auch:

Donezk (Begriffsklärung)